Die 2. Liga 1966/67 war die 19. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1966 und endete im Juni 1967.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1966
Fußballsaison 1966/67